Любовия:

 Любовия — город в Республике Сербия.
 Любовия — община в Сербии, входит в Мачванский округ.